{{Infotaula d'ésser viu
| periode = Oligocè inferior – recent
| imatge = Halichoerus grypus young.jpg
| peu = Foca grisa (Halichoerus grypus)
| categoria_subdivisio = Gèneres
| subdivisio = 
 Acrophoca †
 Afrophoca †
 Callophoca †
 Cystophora
 Devinophoca †
 Erignathus
 Hadrokirus †
 Halichoerus
 Homiphoca †
 Hydrurga
 Leptonychotes
 Lobodon
 Manatus †
 Mesotaria †
 Messiphoca †
 Miophoca †
 Mirounga Monachus Monotherium †
 Ommatophoca Pachyphoca †
 Paleophoca †
 Palmidophoca †
 Phoca Piscophoca †
 Pliophoca †
 Pontophoca †
 Pristiphoca †
 Properiptychus †
}}
Les foques, llops marins o de mar, vells marins, o serenes en rossellonès (Phocidae) són la família de carnívors més adaptada a la vida aquàtica, amb totes les característiques que això comporta. S'emparenten estretament amb els Otariidae (lleons marins) i es distingeixen fàcilment per l'absència d'orelles i per arrossegar les potes al darrere quan es desplacen sobre terra en lloc d'utilitzar-les per a caminar.

Popularment duien els noms de vellmarí, bou marí, ca marí, llop marí, llop de mar, vaca marina, porc marí, etc.

Els científics calculen que les poblacions actuals de foques de l'Àrtic representen només un 10% del que fou la població original.

Les foques vivents es divideixen en:
 Cystophora Erignathus Halichoerus Hydrurga Leptonychotes Lobodon Mirounga Monachus Ommatophoca Pagophilus Phoca''

Cladograma

Referències